Het seizoen 2007/2008 in de SAS Ligaen was de 18de editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie begon op 18 juli 2007 en eindigde op 24 mei 2008. Nieuwkomers waren AGF Aarhus en Lyngby BK. In 198 duels werd in totaal 543 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,74 doelpunt per wedstrijd. Onder leiding van de Zweedse trainer-coach Erik Hamrén behaalde Aalborg BK de derde landstitel uit de clubgeschiedenis.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || Aalborg BK || 33 || 22 || 5 || 6 || 60 || 38 || +22 || 71
|- style="background: #CCF2FF;"
| 2 || FC Midtjylland || 33 || 18 || 8 || 7 || 53 || 36 || +17 || 62
|- style="background: #CCF2FF;"
| 3 || FC Kopenhagen || 33 || 17 || 9 || 7 || 51 || 29 || +22 || 60
|-
| 4 || Odense BK || 33 || 12 || 16 || 5 || 46 || 27 || +19 || 52
|-
| 5 || AC Horsens || 33 || 14 || 10 || 9 || 47 || 43 || +4 || 52
|-
| 6 || Randers FC || 33 || 13 || 8 || 12 || 41 || 33 || +8 || 47
|-
| 7 || Esbjerg fB || 33 || 13 || 6 || 14 || 59 || 54 || +5 || 45
|-
| 8 || Brøndby IF || 33 || 11 || 10 || 12 || 44 || 44 || 0 || 43
|-
| 9 || FC Nordsjælland || 33 || 11 || 10 || 12 || 47 || 51 || –4 || 43
|-
| 10 || Aarhus GF || 33 || 7 || 8 || 18 || 33 || 51 || –18 || 29
|-style="background:#FFCCCC;"
| 11 || Viborg FF || 33 || 5 || 5 || 23 || 29 || 68 || –39 || 20
|-style="background:#FFCCCC;"
| 12 || Lyngby BK || 33 || 3 || 9 || 21 || 33 || 69 || –36 || '18 
|}

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam. Assists In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Aantal goals per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2007/08 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Aalborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Aalborg BK, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van de Zweedse trainer-coach Erik Hamrén voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2007
Deens voetbalelftal in 2008
Deense voetbalbeker 2007/08

Competitievoetbal 2007/08
2008